Nikita Rukavytsya (Oekraïens: Микита Рукавиця) (Mykolajiv, 22 juni 1987) is een Australisch betaald voetballer van Oekraïense afkomst die bij voorkeur in de aanval speelt. In 2009 debuteerde Rukavytsya in het Australisch voetbalelftal. Hij beschikt naast de Australische nationaliteit ook over een Oekraïens paspoort.

Clubcarrière 
Rukavytsya kwam op veertienjarige leeftijd naar Australië. Na bij diverse jeugdteams gevoetbald te hebben, kwam hij in seizoen 2006/2007 terecht bij Perth Glory. In zijn eerste jaar kwam hij tot drie duels en de jaren daarna werd zijn inbreng steeds groter bij de club.

In de winterstop van seizoen 2008/09 werd hij door FC Twente uitgenodigd voor een stage om een contract af te dwingen. Op 25 januari 2009, daags na de laatste competitiewedstrijd van Perth Glory, stapte Rukavytsya per direct over naar FC Twente. Hij tekende een contract voor anderhalf jaar met een optie voor nog twee seizoenen.. In januari 2010 werd hij voor de rest van het lopende voetbalseizoen door FC Twente aan KSV Roeselare verhuurd. Na afloop van het seizoen besloot Twente de optie in zijn contract niet te lichten, waardoor hij transfervrij werd. Hij tekende in juli 2010 een driejarig contract bij Hertha BSC, dat hem transfervrij inlijfde en hem in 2012 verkocht aan 1. FSV Mainz 05. Na een verhuur aan FSV Frankfurt liep zijn contract medio 2014 af. In oktober van dat jaar tekende hij bij Western Sydney Wanderers. Begin september 2015 tekende Rukavytsya een contract voor een jaar bij het Israëlische Beitar Jeruzalem. In juni 2016 ging hij naar Maccabi Haifa.

Interlandcarrière 
Rukavytsya debuteerde voor het Australisch voetbalelftal op 12 augustus 2009. Pim Verbeek liet hem in de tweede helft invallen in het oefenduel tegen Ierland, dat met 3-0 gewonnen werd. Ook werd Rukavytsya geselecteerd voor het wereldkampioenschap voetbal 2010. Daarop verving hij Richard Garcia in het eerste groepsduel tegen Duitsland (4-0 verlies) in de 64e minuut. In de tweede poulewedstrijd tegen Ghana (1-1) viel hij in de 84e minuut in voor Luke Wilkshire.

Rukavytsya vertegenwoordigde zijn vaderland Australië eveneens bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daar werd de selectie onder leiding van bondscoach Graham Arnold uitgeschakeld in de groepsronde na nederlagen tegen Ivoorkust (0-1) en Argentinië (0-1) en een gelijkspel tegen Servië (1-1).

Statistieken 

Bijgewerkt op 02-06-2011

Erelijst
 Hertha BSC
'''2. Bundesliga
2011

Zie ook
Lijst van spelers van Hertha BSC
Lijst van spelers van FC Twente

Oekraïens voetballer
Australisch voetballer
Australisch olympisch deelnemer